Дженсон Тайлер Бруксби (; ) — американский теннисист.

Биография 
Он начал заниматься теннисом в возрасте 4-х лет, а в 7 лет его начал тренеровать Джозеф Гилберт, директор Академии JMG в Сакраменто, с которым он долгое время сотрудничал, даже в профессиональной карьере. 

Бруксби сыграл несколько матчей в рамках ITF Junior Tour. В 2018 году он впервые в карьере принял участие на юношеском турнире Большого шлема — на Открытом чемпионате США. В этому же году он сыграл на нескольких профессиональных турнирах.

В 2019 году он впервые принимает участие в квалификации Открытого чемпионата США и выигрывает все три матча. В основном турнире в первом раунде он побеждает Томаша Бердыха в четырех сетах, а в следующем круге уступает в четырех сетах Николозу Басилашвили. По итогам турнира входит в топ-300 рейтинга ATP. В конце сезона получил травму, которая выбила его на долгие 14 месяцев.

Он возвращается только в феврале 2021 года после длительного лечения и благодаря мерам, принятым ATP для борьбы с пандемией COVID-19. Снова стартует с 314-й позиции в рейтинге. В июле принял участие в турнире ATP 250 на траве в Ньюпорте и обыграл поочерёдно Евгения Донского, Дениса Кудлу, Петера Гойовчика, а в полуфинале победил Джордана Томпсона. В первом большом финале турнира ATP он проиграл ветерану тенниса Кевину Андерсону. На турнире АТР-500 в Вашингтоне Бруксби добирается до полуфинала и впервые в карьере входит в первую сотню игроков. Имея wild card на Открытом чемпионате США по теннису доходит до четвёртого круга, в котором терпит поражение от Новака Джоковича. В конце года он награждается призом ATP как лучший новичок года. 

В 2022 году Бруксби доходит до финалов на турнирах в Далласе и в Атланте. На Уимблдоне добирается до третьего круга. На открытом чемпионате США уступает в третьем круге будущему победителю испанцу Карлосу Алькарасу. 

Бруксби проходил обучение в Бейлорском университете.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Поражения (3) 

* количество побед в одиночном разряде.

Победы над теннисистами из топ-10 
По состоянию на 12 сентября 2022 года

Примечания 

Теннисисты США